Lekkoatletyka na Igrzyskach Solidarności Islamskiej 2017 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk solidarności islamskiej rozgrywane były na Stadionie Olimpijskim w Baku od 16 do 20 maja.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 18 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Bibliografia 
 

2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Azerbejdżanie
2017 w Azerbejdżanie
Sport w Baku
Igrzyska solidarności arabskiej